Ravinia – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix
 Ravinia – miejscowość w stanie Illinois w hrabstwie Lake w obrębie metropolii chicagowskiej, miejsce słynnych festiwali muzycznych Ravinia Festival
 Ravinia (ang. Ravinia Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown